Auburn Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Auburn Hills (Delaware), im New Castle County
 Auburn Hills (Michigan), im Oakland County
 Auburn Hills (Tennessee), im Hamilton County